Гаджи Яхъяевич Яхъяев (6 апреля 1984, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионата Европы. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Карате начал заниматься в Махачкале в ДГЦБИ спортивном клубе «Кемпо» под руководством тренера Омара Муртазалиева. Яхъяев был одним из титулованных дагестанских каратистов начала 2000-х, на его счету победа на кубке России среди юниоров и кадетов, бронза на первенстве мира среди юниоров 2003 года, а также победа на чемпионате Европы в команде в следующем году. В том же 2004 году он выиграл чемпионат Европы. В 22 года он завершил спортивную карьеру и начал заниматься адвокатской деятельностью.

Результаты на международных соревнованиях 
 Чемпионат мира по карате среди юниоров 2003 — ;
 Чемпионат Европы по карате 2004 (команда) — ;
 Чемпионат России по карате 2004 — ;

Личная жизнь 
В 2001 году окончил школу № 40 Махачкалы. В 2006 году окончил Дагестанский государственный университет, юридический факультет.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ